Појам Тар може да се односи на:

 Тар (пустиња)
 Тар (музички инструмент)
 Тар (Мађарска)
 Тар (Хрватска), је насељено место и седиште општине Тар-Вабрига у Истарској жупанији, Хрватска
 Тар (филм)